Os negre americà, os comú a amèrica d'Amèrica del Nord, trobant-se en una àrea geogràfica que s'estén del nord del Canadà i d'Alaska a Mèxic
 Ós negre dels Andes (Tremarctos ornatus), única espècie vivent del gènere Tremarctos, dins la família dels ossos (Ursidae)
 Os negre asiàtic (Ursus thibetanus)